Genjahan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Genjahan, Yogyakarta, by, 
 Genjahan, Blora, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar